Intermission (álbum de Dio)
Intermission: The Greatest Hits — dos dC Talk

Desambiguações de música